Niemcy:
 Bongard – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Vulkaneifel

Osoby:
 Katrin Bongard – niemiecka pisarka
 Stefan Bongard – niemiecki piłkarz